Winkel steht für:
 einen Begriff in der Geometrie, siehe Winkel
 Winkel (Werkzeug), ein Messwerkzeug
 Winkel (Familienname), ein Familienname
 ein Bauelement zur rechtwinkligen Verbindung zweier Bauelemente, siehe Winkelverbinder
 eine Bunkerbauart, siehe Liste der Hochbunker der Bauart Winkel
 ein Rangabzeichen für Mannschaften oder Unteroffiziere beim Militär, siehe Rangabzeichen
 ein Abzeichen zur Kennzeichnung der Häftlinge in den Konzentrationslagern
 eine schmale Gasse, siehe Traufgasse
 bei einem Fußballtor die beiden Bereiche nahe der Verbindung von Pfosten und Querlatte
 im Namibia-Deutsch für einen kleinen Laden

Winkel heißen folgende geographische Objekte:
 allgemein ein Ortsname für abgelegene Gegenden oder eingeschnittene Fluren, siehe Winkel (Toponym)

Gemeinden:
 Winkel ZH, Gemeinde im Kanton Zürich, Schweiz
 Winkel (Haut-Rhin), Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich

Orte, Gemeindeteile:
 Winkel (Allstedt), Ortsteil von Allstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Winkel (Apen), Ortsteil von Apen, Landkreis Ammerland, Niedersachsen
 Winkel (Bechhofen), Ortsteil von Bechhofen (Mittelfranken), Landkreis Ansbach, Bayern
 Winkel (Eifel), Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Winkel (Elsdorf-Westermühlen), Ortsteil von Elsdorf-Westermühlen, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Winkel (Gaggenau), Ortsteil von Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Winkel (Gifhorn), Ortsteil von Gifhorn, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Winkel (Holzkirchen), Ortsteil von Holzkirchen (Oberbayern), Landkreis Miesbach, Bayern
 Winkel (Lindenfels), Ortsteil von Lindenfels, Kreis Bergstraße, Hessen
 Winkel (Lohmar), Ortsteil von Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Winkel (Marienheide), Ortsteil von Marienheide, Oberbergisches Land, Nordrhein-Westfalen
 Winkel (Oberstdorf), Ortsteil von Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Winkel (Obersüßbach), Ortsteil von Obersüßbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Winkel (Rheingau), Ortsteil von Oestrich-Winkel, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Winkel (Sonthofen), Ortsteil von Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Winkel (Spreenhagen), Gut in Spreenhagen, Brandenburg
 Winkel (Stötten am Auerberg), Ortsteil von Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Winkel (Sulzberg), Ortsteil von Sulzberg (Oberallgäu), Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Winkel (Uebigau-Wahrenbrück), Ortsteil von Uebigau-Wahrenbrück, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

 Winkel (Gemeinde Minihof-Liebau), Ortsteil der Gemeinde Minihof-Liebau, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Winkel (Gemeinde Feistritz), Ortschaft von Feistritz ob Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Winkel (Gemeinde Sittersdorf), Ortschaft von Sittersdorf, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Winkel (Gemeinde Markersdorf-Haindorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Winkel (Gemeinde Mühldorf), Ortsteil von Mühldorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Winkel (Gemeinde Schrems), Ortsteil von Schrems, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Winkel (Gemeinde Ranten), Ortsteil von Ranten, Bezirk Murau, Steiermark
 Winkel (Gemeinde Straden), Ortsteil von Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Winkel (Gemeinde Wenns), Weiler in Wenns, Tirol

 Winkel (Hollands Kroon), Ortsteil von Hollands Kroon, Niederlande

Regionen:
 Bernrieder Winkel
 Graflinger Winkel
 Lallinger Winkel,  Hochtal im Bayerischen Wald

sowie:
 Erlenbach-Winkel, prähistorischer Siedlungsplatz im Zürichsee, Erlenbach ZH, Kanton Zürich, Schweiz
 Schloss Winkel, Ansitz in Meran, Italien

Siehe auch:

 Herrgottswinkel
 Oberwinkel
 Unterwinkel
 Winkelzeichen
 Winkels
 Winckel
 Winkl
 Winkle